Апетлако има више значења:

 Апетлако (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Апетлако (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Апетлако (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику